Hakan, török férfiutónév, a türk és mongol államokban tisztség volt
 Håkan, svéd férfiutónév

 Hakan, település Iránban